Крёз (; ):
 Крёз (иногда Крез, 595—546 до н. э.) — последний царь Лидии
 Крёз — река во Франции
 Крёз — департамент во Франции
  — коммуна во французском департаменте Сомма

См. также 
 Ла-Крёз